Morari este un nume de familie răspândit în Republica Moldova. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Igor Morari (n. 1974), om de stat rus, primar al orașului Murmansk (din 2022).
 Viorel Morari (n. 1977), procuror moldovean.
 Natalia Morari (n. 1984), jurnalistă moldoveană.

Vezi și
 Morar
 Moraru
 Morariu